Malanquilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Malanquilla (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Malanquilla (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar